Caamaño ist der Familienname folgender Personen:

 Begoña Caamaño († 2014), spanische Journalistin und Schriftstellerin
 Francisco Alberto Caamaño (1932–1973), dominikanischer Oberst
 Francisco Caamaño Domínguez (* 1963), spanischer Politiker
 Jacinto Caamaño (1759–1825), spanischer Entdecker
 José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor (1667–1746), Vizekönig von Peru
 María Julia Caamaño (* 1952), uruguayische Kulturjournalistin
 Nick Caamano (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Roberto Caamaño (1923–1993), argentinischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge